Arquitectura:
Àtic (arquitectura), pis elevat d'un edifici
Penthouse (casa), apartament de luxe en un àtic d'un edifici
 Onomàstica:
Àtic de Constantinoble, bisbe de Constantinoble
Antoni Àtic, retòric roma contemporani de Sèneca
Curti Àtic, company de l'emperador Tiberi 
Dionisi Àtic, retòric grecoromà
Herodes Àtic, el més important retòric grec del .
Numeri Àtic, senador romà 
Àtic (filòsof), filòsof platònic grec del segle II
Tit Pomponi Àtic, (109 aC-36aC) filòsof romà de l'escola epicúria 
Gai Quint Àtic, cònsol suffectus l'any 69
Marc Vestí Àtic, cònsol romà el 65
Vipsani Àtic, retòric romà, deixeble d'Apol·lodor de Pèrgam
 Grècia:
 Adjectiu relacionat amb l'Àtica o Atenes
 El dialecte grec àtic del grec antic